Geviert (abgeleitet von vier) steht für:
Quadrat, ein spezielles Polygon in der Geometrie
 Stadtviertel, einen Teil einer Stadt
 Geviert (Architektur), ein auf vier Seiten umbauter, rechteckiger Innenhof
 Geviert (Typografie), eine historische Schrifttype bzw. eine typografische Maßeinheit
 Geviert (Ausbau), einen aus einzelnen Bauelementen zusammengesetzten Ausbaurahmen
 Vierung (Heraldik), ein heraldisches Heroldsbild
 Martin Heideggers Konstellation der Welt, siehe Martin Heidegger #Geviert

Siehe auch:
 Viertel, Vierung (Begriffsklärung)